Координатни систем може да се односи на:
 Хоризонтски координатни систем
 Сферни координатни систем
 Поларни координатни систем
 Декартов координатни систем
 Цилиндрични координатни систем
 Гаус-Кригеров координатни систем
 Месни екваторски координатни систем

Географски координатни систем